Ваља Брадулуј има више значења:

 Ваља Брадулуј (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Ваља Брадулуј (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Ваља Брадулуј (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији